Malcolm Hartley (geb. 15. Februar 1947 in Bury, Lancashire) ist ein australischer Astronom.

Er arbeitet am Siding-Spring-Observatorium, wo er zwischen 1988 und 1997 insgesamt 3 Asteroiden entdeckte.

Seine Bekanntheit verdankt er der Entdeckung von insgesamt 13 Kometen, wobei er bei vier davon der alleinige Entdecker ist.

Der Asteroid (4768) Hartley wurde nach ihm benannt.

Quelle 
 Lutz D. Schmadel: Dictionary of Minor Planet Names. 5th ed. Springer, Berlin 2003, ISBN 3-540-00238-3 (englisch),

Einzelnachweise 

Astronom (20. Jahrhundert)
Astronom (21. Jahrhundert)
Person als Namensgeber für einen Asteroiden
Australier
Geboren 1947
Mann